Israel Rodríguez – attore spagnolo nato nel 1982
 Israel Rodríguez – pallavolista spagnolo nato nel 1981

Pagine correlate 
 Persone di nome Israele
Persone di cognome Rodríguez